

Персоналії 

 Даміан Альварес Аркос — мексиканський футболіст
 Рене Аркос — французький письменник і поет

Топоніми 

 Лос-Аркос (Техас) — переписна місцевість у США, в окрузі Вебб штату Техас
 Лос-Аркос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра
 Аркос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Аркос-де-лас-Салінас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Аркос-де-ла-Фронтера — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кадіс
 Аркос-де-Халон — муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Сорія у складі автономного співтовариства Кастилія-і-Леон
 Аркос-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Аркос-де-ла-Польвороса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора